Минский Комаровский рынок
 Крытый рынок (Донецк)
 Крытый рынок (Саратов)
 Гранд-базар в старой части Стамбула,
 Карро-дю-Тампль в 3-м округе Парижа.